Софьино — название населённых пунктов в России:

 Софьино — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Софьино — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Софьино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Софьино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Софьино — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Софьино — деревня в Большеберезниковском районе Мордовии.
 Софьино — село в Ельниковском районе Мордовии.
 Софьино — деревня в Троицком административном округе города Москвы.
 Софьино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Софьино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Софьино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Софьино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Софьино — деревня в Подольском районе Московской области.
 Софьино — село в Раменском районе Московской области.
 Софьино — деревня в Шаховском районе Московской области.
 Софьино — деревня в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Софьино — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Софьино — деревня в Клявлинском районе Самарской области.
 Софьино — село в Приволжском районе Самарской области.
 Софьино — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Софьино — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Софьино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Софьино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области, Никольское сельское поселение .
 Софьино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области, Суторминское сельское поселение.
 Софьино — село в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Софьино — деревня в Первомайском районе Тамбовской области.
 Софьино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Софьино — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Софьино — село в Радищевском районе Ульяновской области.
 Софьино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Софьино-Бродская
 Софьино-Лиман